Rostami ou Rustami () peut faire référence à :

Personnalités 

 (1971- ), réalisateur iranien,
Kianoush Rostami (1991- ), sportif iranien,
 (1985- ), footballeur iranien,
 (1991- ), personnalité iranienne.

Lieux 

, province de Bushehr,
, province de Bushehr,
, province de Bushehr,
,
,
,
.